Административное деление Вьетнама — определено согласно Конституции Вьетнама () 1992 года в статье 118, раздела IX. Подтверждено в конституции 2013 года, в статье 110, главы IX. По этому документу существует три уровня административных образований Вьетнама.

Структурная таблица

Административные единицы первого уровня 

На первом, самом крупном уровне вся страна делится на 58 провинций () и 5 крупных городов центрального подчинения () имеющих такой же статус, как и провинции.

Больше всего жителей в южной столице Вьетнама, городе Хошимин, но самые густонаселенные провинции находятся на севере в регионе Дельты Красной реки. Самой малонаселенной провинцией является Баккан.
 
Таблица 1. Города центрального подчинения (ГЦП) и Провинции Вьетнама, 2009 год.

}}
Административные единицы верхнего уровня иногда условно группируются в восемь экономических регионов страны.

Таблица 2. Экономические регионы Вьетнама, 2009 год.

Административные единицы второго уровня 
Второй уровень считается уездным, на нём существуют менее крупные административные единицы. На 2013 год таких единиц в стране насчитывалось 703
 административные единицы второго порядка (),
 города провинциального подчинения (),
 административные единицы первого порядка (),
 сельские районы или уезды ().
 
Города центрального подчинения могут включать в себя как административные единицы второго порядка (quận), так и административные единицы первого порядка (thị xã) и уезды (huyện).
Провинции могут включать в себя города провинциального подчинения (Thành phố trực thuộc tỉnh), административные единицы первого порядка (thị xã) и уезды (huyện).

Административные единицы третьего уровня 
На третьем, общинном, уровне существуют самые мелкие административные единицы:
 городские кварталы (),
 городские общины-коммуны (),
 общины ().

Административные единицы второго порядка (quận) могут включать в себя городские кварталы (phường).
Города провинциального подчинения могут включать в себя городские кварталы (phường) и общины (xã).
Административные единицы первого порядка (thị xã) также могут включать в себя городские кварталы (phường) и общины (xã).
Уезды (huyện) могут включать в себя как городские общины-коммуны (thị trấn), так и общины (xã).

Согласно сайту главного статистического управления Вьетнама в 2015 году было 11 162 административных единицы третьего уровня из них 8 978 общин, 1 581 городских общин-коммун и 603 городских кварталов

Единицы самоуправления простейшего уровня 
Городские общины-коммуны () и общины () состоят из единиц самоуправления простейшего уровня — деревень (thôn) и прочее. Этот уровень не является административным.

Автономные районы 

До воссоединения Вьетнама, в Северном Вьетнаме была политика создания автономных районов в зоне расселения национальных меньшинств. Существовало три таких района:
 автономный район Вьетбак, преимущественно населенный народами тай (тхо), нунги и яо;
 автономный район Тхаймео, где преобладали тхай и мяо;
 автономный район Лаохайен.

После объединения страны в 1976 г., автономные районы «в интересах ускорения построения социализма» были в 1978 г. ликвидированы.

Современное деление 
На 31 декабря 2015 года страна включала: 67 городов провинциального подчинения, 49 административных единиц второго порядка, 51 административная единица первого порядка, 546 уездов, 1581 квартал, 603 городских общин-коммун, 8978 общин.

Вьетнам является динамично развивающейся страной, с постоянным ростом населения. Потому изменения в административном делении продолжаются. Например, в 2008 г. Ханой присоединил к себе близлежащую провинцию . Число городов провинциального подчинения также менялось за последнее время: на 31 декабря 2008 года было 47 городов, на 1 марта 2010 года — 54 города, а на начало 2013 года уже 60 городов.

См. также 
 Города Вьетнама

Примечания